Les Eaux de Mars peut désigner :
 Une chanson de Georges Moustaki, traduction de la chanson brésilienne Águas de Março
 Le titre anglais de La Conquête de Mars, épisode de la série britannique Docteur Who